Das Ruhr Championship 2010 war das fünfte Event der Euro Players Tour Championship 2010/11. Das Snooker-Turnier wurde vom 12. bis 14. November 2010 in der Sparkassen-Arena im westfälischen Hamm ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde der Schotte John Higgins, für den es das erste Turnier nach einer sechsmonatigen Sperre war.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2010/11
Sportveranstaltung in Hamm
Billardturnier in Deutschland

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 5